Очандури () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аро. Занимает площадь 11,72 км². Население — 84 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 16 км. Административный центр муниципалитета расположен у реки Тирон.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Риохи